Даниэ́ль Дело́рм (), настоящее имя — Даниэ́ль Жира́р (; , Леваллуа-Перре, О-де-Сен, Франция — ) — французская актриса и кинопродюсер.

Биография 

Родилась в семье известного художника  (1901—1968, был в частности, знаменитым мастером агитационных афиш Французского Сопротивления). Брат — известный французский киноактёр и каскадёр Ги Делорм.

Сама Даниэль Делорм — талантливая пианистка, но настоящую славу ей принёс кинематограф. Вместе с Жераром Филипом она училась на актёрских курсах в парижской Консерватории драматического искусства.

Её кинодебют, ещё под именем «Даниэль Жирар», состоялся в 1942-м у Марка Аллегре в фильме «Прекрасная авантюра».

Наиболее известной её работой в кино является заглавная роль в фильме 1948 года по роману Колетт «Жижи» (реж. Жаклин Одри, — через 10 лет ту же роль в оскароносном фильме Винсенте Минелли сыграет Лесли Карон). В 1979 году Жак Деми поручит Делорм роль самой Колетт в своей экранизации романа писательницы .

В 1950 году режиссёр Анри-Жорж Клузо, обратившись к непривычному для него жанру комедии, снял актрису в главной роли в своём фильме о театре  (с Бурвилем и Луи Жуве, по пьесе дё Флера и ).

Помимо кино Делорм много и успешно работала на сцене, — некоторое время была даже директором театра .

В 1945 году Делорм вышла замуж за актёра , у них родился сын . Делорм и Желен расстались в 1954 году (из-за его романа с немецкой фотомоделью Марией Христиной Шнайдер, — родившей ему дочь, будущую актрису Марию Шнайдер). Ксавье Желен, ставший известным актёром, умер в 1999 году от рака в возрасте 45 лет.

В 1956 году Даниэль Делорм вышла замуж за режиссёра Ива Робера и занялась продюсерской деятельностью в их совместной компании , — иногда появляясь на экране в фильмах мужа, знаменитого комедиографа. Сыграла центральную женскую роль (Марта, жена героя Жана Рошфора) в его дилогии «И слоны бывают неверны» (1976) и «» (1977).

Делорм была членом жюри Каннского кинофестиваля в 1988 году.

Скончалась 17 октября 2015 года.

Фильмография 

 1942 — Прекрасное приключение / La belle aventure — Моник
 1947 — Последний шанс / Les jeux sont faits — утопленница
 1948 —  / Gigi — Жилберта-«Жижи»
 1950 —  / Miquette et sa mère — Микетта Грандье
 1950 — Потерянные сувениры / Souvenirs perdus
 1952 — Длинные зубы / Les Dents longues
 1954 — Тайны Версаля / Si Versailles m'était conté
 1956 — Время убийц / Voici le temps des assassins — Катрин
 1958 — Отверженные / Les Miserables — Фантина
 1961 — Клео от 5 до 7 / Cléo de 5 à 7 — Продавщица цветов, в титрах не указана
 1972 — Повторяющееся отсутствие / Absences répétées — мать Франсуа
 1973 — Красавица / Belle — Жанна
 1976 — И слоны бывают неверны / Un éléphant ça trompe énormément — Марта Дорсэ
 1977 —  / Nous irons tous au paradis — Марта Дорсэ
 1979 —  / La naissance du jour (реж. Жак Деми) — Колетт
 1982 —  / Qu’est-ce qui fait courir David? — Георгия

Примечания

Литература 
 Danièle Delorme, Demain, tout commence, Éditions Robert Laffont, Paris, 2008, (ISBN 9782221110157)
 Dictionnaire du cinéma français dir. Jean-Loup Passek éd. Larousse 1987 p. 115 (ISBN 2-03-720031-5)

Ссылки 

Артисты, известные под псевдонимами